Stan peut faire référence à :

Prénom 
 Stan est un prénom masculin, apocope et diminutif de  ou de .

Patronyme 

 Alexandra Stan (née en 1989), chanteuse roumaine
 Ilie Stan (né en 1967), footballeur puis entraineur roumain
 Sebastian Stan (né en 1983), acteur roumain-américain

Pseudonyme 

 Stan (né en 1981), un humoriste français
 Stan (1997-), une actrice et rappeuse (autrice-interprète) française.

Personnages de fiction
 Stan the Flasher, un film français réalisé par Serge Gainsbourg sorti en 1990
 Stan, un personnage de South Park

Titres 

 Stan, un film de télévision de 1980 de Karolj Vicek
 Stan, une chanson d'Eminem sur l'album The Marshall Mathers LP sorti en 2000.
 Stan, un film de télévision de 2006 avec Jim Norton

Acronyme 

 Tg STAN, le collectif théâtral belge (STAN signifiant Stop Thinking about Names),
 STAN peut faire référence à Service de transport de l'agglomération nancéienne,
 STAN est la francisation de l'anglicisme DAW (Digital Audio Workstation) : Station de Travail Audio Numérique.

Toponymie 

 Stan (Стан), un village bulgare de Novi pazar (obchtina) dans l'Oblast de Choumen,
 Abréviation de Stanleyville ville du Congo aujourd'hui Kisangani

Divers 
 L'Ouragan Stan a été retiré de la liste de noms de cyclones tropicaux en 2005 en raison des morts et des dégâts qu'il provoqua ;
 Le suffixe -stan désigne un lieu en persan (exemples: Afghanistan, Tadjikistan, Turkmenistan...) ;
 Stan est un personnage du jeu vidéo Monkey Island ;
 Stan est le surnom donné par les élèves au collège Stanislas à Paris, établissement d'enseignement privé allant de l'école maternelle au lycée, et à son ancienne filiale à Cannes ;
 La soupe de Stan est un breuvage absorbé lors d'un bizutage propre au Collège Stanislas.
 La Place Stanislas est une place de Nancy ;
 Stan, une entreprise australienne de streaming.
 Stan est la contraction des mots stalker et fan en anglais

Homophonie
 , une page d'homonymie.
 , une page d'homonymie.